Sassi der Familienname folgender Personen:

 Agostino Sassi, italienischer Paläontologe
 Ahmed Sassi (* 1993), tunesischer Fußballspieler
 Akrem Sassi (* 1999), tunesischer Leichtathlet
 Davide Sassi, italienischer Entomologe
 Ferjani Sassi (* 1992), tunesischer Fußballspieler
 Lofti Ben Sassi (* 1965), tunesischer Fußballspieler 
 Lotfi Ben Sassi (* 1959), tunesischer Journalist und Karikaturist 
 Lucio Sassi (1521–1604), italienischer Bischof und Kardinal
 Maŭrico De Sassi (* 1909), Schweizer Esperantist
 Moriz Sassi (1880–1967), österreichischer Zoologe
 Mossaâb Sassi (* 1990), tunesischer Fußballspieler
 Sadok Sassi (* 1945), tunesischer Fußballspieler

Sassi (italienisch Steine) steht für:
 Sassi (Toskana), Ortsteil von Molazzana, Provinz Lucca
 Sassi, Höhlensiedlung in Matera, Italien, siehe Matera #Sassi
 Werk Tre Sassi, Festungswerk am Valparolapass
 Zahnradbahn Sassi–Superga in Turin
 Battaglia dei Sassi Grossi, Schlacht der Ennetbirgischen Feldzüge, siehe Schlacht bei Giornico
 Sassi (Schiff), Bremen, infolge Brand 2018 nicht vollendet und abgebrochen